Шах (пер. šāh 'цар') може да се отнася до:

 шах, персийска (иранска) монархическа титла
 Шахѝншах – Титла на ирански шах; шах на шаховете.
 В Индия и други източни страни – управител или владетел на област
 Играта шахмат (името произлиза от персийската титла).
 шах, ситуация в играта шахмат
 Шах, известен диамант.
 Шах, руска метъл група

„Обявявам (давам) шах“ – предупреждавам противника, че шахът му е застрашен.

„Държа някого в шах“ – държа го в напрегнато положение.

Вижте също 
 Шехерезада